L'uomo ombra (The Thin Man) – romanzo del 1933 di Dashiell Hammett.
L'uomo ombra (The Thin Man) – film statunitense del 1934 diretto da W. S. Van Dyke.
L'uomo ombra (The Thin Man) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1957 al 1959